Крекер:
 Крекер — вид печенья.
  — немецкая фамилия фризского происхождения, распространена в Голландии.
 Allan Kroeker — канадский режиссёр.
 Joel Kroeker — канадский певец и музыкант.
 Якоб Крекер — теософ, основатель религиозного движения «Свет на Востоке».
 Крекер, или Убийственный рефлекс — кинофильм по роману Эрона Саммерса «Сода Крекер».

См. также 
 Крэкер (крякер) — взломщик ПО. См. Взлом программного обеспечения (крекинг).